Siegrist est un patronyme porté par :

 Benjamin Siegrist (1992- ), footballeur suisse ;
 Claire-Anne Siegrist (1958- ), pédiatre et professeure à la Faculté de médecine de l'Université de Genève ;
 Georgette Siegrist (1897-1981), militante et organisatrice française, à l'origine de la Fédération française des Éclaireuses et de la Cimade ;
 Kevin Siegrist (1989- ) joueur de baseball américain.